Hajsza a föld alatt, Morton Freedgood 1973-as bűnügyi regénye (John Godey álnéven)
 Hajsza a föld alatt, 1974-es bűnügyi film a regény alapján, Walter Matthau és Robert Shaw főszereplésével
 Hajsza a föld alatt, 2009-es akciófilm, thriller a regény alapján, Denzel Washington és John Travolta főszereplésével